Interessenausgleich steht für:
 Interessenausgleich zwischen Verhandlungspartnern, Ziel einer Verhandlung
 Interessenausgleich (Betriebsverfassungsgesetz), Instrument der betrieblichen Mitbestimmung im deutschen Arbeitsrecht

Siehe auch:

 Interessenjurisprudenz